Заріцький — українське прізвище.

Люди 
 Заріцький Богдан Богданович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Заріцький Петро Васильович — український геолог.

Див. також 
 Зарицький

Українські прізвища